Arhiducele Ioan de Austria (germană: Johann von Österreich; 20 ianuarie 1782 - 11 mai 1859) a fost al 13-lea copil al lui Leopold al II-lea, Împărat romano-german și al Mariei Luiza a Spaniei. Fiul său, dintr-o căsătorie morganatică, a fost Franz von Meran.

Arbore genealogic

Note

Nașteri în 1782
Decese în 1859
Feldmareșali austrieci
Comandanți austrieci ai războaielor napoleoniene
Arhiduci de Austria
Regenți
Casa de Habsburg-Lorena
Fellows of the Royal Society
Cavaleri ai Marii Cruci a Ordinului Vulturul Roșu
Cavaleri ai Lânii de Aur
Participanți la Revoluțiile de la 1848